Frederico José Ferreira (Volta Redonda, ) é um guitarrista, violonista, violista e arranjador brasileiro. Graduado em Composição e Viola pela UNICAMP. Tocou e gravou com artistas como Alcione, Jair Rodrigues, Elymar Santos, entre outros.

Sua parceria mais profícua é com a cantora norte-americana Lívia Nestrovski.

Em 2014, Fred participou do Java Jazz Festival, em Jakarta, na Indonésia.

Guitarristas do estado do Rio de Janeiro
Violonistas do estado do Rio de Janeiro
Violeiros do estado do Rio de Janeiro
Músicos de música popular brasileira
Naturais de Volta Redonda
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)